Volvo Car Open 2017 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier w sezonie 2017 z cyklu Charleston Open rozgrywany w dniach 3–9 kwietnia 2017 roku w Charleston na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 776 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2017 w tenisie ziemnym
2017
2017 w Stanach Zjednoczonych